Краснови́шерск — самый северный город в северо-восточной части Пермского края, административный центр Красновишерского района.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Красновишерское городское поселение включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода)».

География 

Город расположен в крайней западной части района, на левом берегу реки Вишеры. Расстояние до краевого центра, города Пермь — 300 км.

Площадь города — 18,57 км2.

История 
Красновишерск, самый северный город области, вырос на месте посёлка Вижаиха, где в 1894—1897 годах русско-французским акционерным обществом был построен металлургический завод.

Красновишерск основан в 1930 году в связи со строительством ЦБК, которое велось в основном силами заключённых (с 1926 здесь находилось 4-е отделение Соловецкого лагеря особого назначения, а с 1929 — самостоятельное управление Вишерских лагерей)

2 июля 1942 года посёлок преобразован в город Красновишерск.

У въезда в город поставлен щит с надписью:

21 июля 2007 года в Красновишерске на пересечении улиц Гагарина и Дзержинского в честь 100-летия был открыт мемориал Варлама Шаламова. В 1930-е годы именно в Вишлаге он отбывал свой первый срок.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — −0,3 °C
 Относительная влажность воздуха — 74,9 %
 Средняя скорость ветра — 3,2 м/с

Природные ресурсы 

В 3 км выше Красновишерска расположено Ничковское месторождение глины, пригодной для изготовления кирпича марки «150». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения города используется участок детальной разведки «Родниковый», расположенный в 6 км к северу от города. Уровень энергоснабжения оценивается как благоприятный для размещения любой отрасли народного
хозяйства.

Население 

Современная демографическая обстановка в городе характеризуется снижением рождаемости, переходом от расширенного к простому воспроизводству населения, прогрессирующему старению жителей и повышению смертности (современные факторы роста: высокая социальная напряжённость и проблема алкоголизма). Падение производства и связанное с этим отсутствие рабочих мест вынуждает подрастающее поколение покидать родные места. Возрастная структура населения: 0—15 лет — 27,6 %, пенсионный возраст — 13,9 %, трудоспособный — 58,5 %. Средний возраст населения — 33,4 года. Среднегодовая численность рабочих и служащих в промышленности составила 3017 человек, более 40 % работающих заняты в отраслях лесного комплекса.

 Национальный состав
В национальном составе, наибольший процент (98,4 %) составляют русские, 0,5 % — украинцы, и по 0,3 % — белорусы и татары.

Экономика 

К отраслям производственной специализации города относятся предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, цветной металлургии. Ранее, наиболее значительным в лесном комплексе являлся ОАО «Вишерабумпром» (который в настоящее время признан банкротом, разорён и закрыт), самое крупное предприятие города, до 2006 года выпускавшее высококачественную бумагу, пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты.

Прииск «Уралалмаз» производил добычу высококачественных алмазов на россыпных месторождениях Вишерского и Койво-Вижайского алмазоносных районов дражным методом. В начале января 2014 года объявлен банкротом.

Транспорт 

Железная дорога отсутствует. Ближайшая пассажирская станция — в городе Соликамск.

Выполняются регулярные автобусные рейсы до Перми, Соликамска, а также до посёлков и деревень, находящихся в подчинении Красновишерского городского округа (Вая, Вишерогорск, Верх-Язьва и другие).

На территории города действуют два автобусных маршрута:

Ранее действовал маршрут 3т «ул. Нефтяников — п. Набережный»

В 1 км от города расположен недействующий аэропорт.

Образование 

Система образования включает в себя Уральский Промышленный Техникум (до 2012 года — ПТУ № 46) и две среднеобразовательных школы (одна из которых имеет филиал).

Социальная сфера 

Энергоснабжение города осуществляется котельными. Теплосети и подстанции Красновишерская — Пермской энергосистемы, а газоснабжение сжиженным газом из резервуара Райгаза по сети протяжённостью 6,5 км.

Операторы сотовой связи: Tele2, МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком. Стационарные телефоны: Rostelecom. Интернет по технологии ADSL, GPON: Rostelecom, НПО «Импульс».

В 1980 году открыт народный краеведческий музей. 

Город обеспечен детскими дошкольными учреждениями, больницами.

С лета 2012 года организовано всеобщее городское движение «Город без наркотиков».

Средства массовой информации

Печатные издания 
 Красная Вишера

Радио

Телевидение 

 «Вишера ТВ», кабельное телевидение, 75 каналов DVB-C

Экология 

Источником загрязнения воздушного бассейна является нефтегазодобыча: в радиусе 10 км от нефтяных и газовых скважин  — до 0,9. Санитарно-гигиеническое состояние почвенного покрова и растительности можно считать благоприятным. Значительный урон наносится лесному фонду вследствие заготовок древесины многочисленными лесопильными цехами. В лесу остаётся много мусора, восстановительные работы практически не производятся. Упущения в правоохранительной и управленческой деятельности местных властей способствуют деградации окружающей среды, которая в недавнем прошлом характеризовалась необычайной красотой, обилием грибов и ягод, разнообразием растительного и животного мира. Так же качество реки Вишеры не соответствует  на 2014 год: превышение по марганцу 5ПДК, а также по железу 3ПДК, класс качества воды 3 «а» (загрязнённая). В городе осуществляется заготовка берёзового угля, вследствие чего на территории города в безветренную погоду может устанавливаться смог с неприятным запахом.

Достопримечательности 
 Горы и формы рельефа в окрестностях города:
 Помяненный Камень
 Ветлан
 Полюдов Камень
 Говорливый
 Писаный Камень
 Памятники истории и архитектуры:
 Мемориальный комплекс погибшим воинам-красновишерцам

Примечания

Ссылки 

 
 

Населённые пункты Красновишерского района
Города Пермского края
Районные центры Пермского края
Переименованные населённые пункты России